John McGregor ist der Name folgender Personen:

* John McGregor (Fußballspieler, 1851) (1851–1930), schottischer Fußballspieler
 John McGregor (Fußballspieler, 1900) (1900–1993), englischer Fußballspieler
 John McGregor (Fußballspieler, 1963) (* 1963), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 John MacGregor (1825–1892), schottischer Reiseschriftsteller und Rechtsanwalt